Kulesze ist ein Ortsname in Polen:
Kulesze (Kalinowo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Kulessen, Kreis Lyck, Ostpreußen) 
Kulesze (Mońki), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien